White Rabbit kan henvise til 

 "White Rabbit" (sang) - en sang fra 1967 skrevet af Grace Slick og indspillet af bl.a. Jefferson Airplane
 White Rabbit (Lost) - et afsnit af tv-serien Lost